Dicksonia är ett släkte av ormbunkar. Dicksonia ingår i familjen Dicksoniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Dicksonia